Битва під Черніговом — битва, що відбулася під стінами Чернігова у 1239 році під час Монгольської навали на Русь.

У жовтні 1239 року до Чернігова підступила орда хана Менгу. На допомогу оточеному місту намагався пробитися князь Мстислав Глібович — 2-й брат чернігівського князя Михайла Всеволодича, котрий незадовго до цього залишив місто. Таким чином, Мстислав Глібович став єдиним з південно-руських князів, який наважився на відкритий бій з монголами. Під Чернігівськими мурами почалася запекла битва. Незважаючи на відчайдушний героїзм русинів, військо Мстислава зазнало поразки, а сам князь врятувався в Угорщині.

18 жовтня 1239 року орди Батия: «град взяша и запалиша огнем».

Посилання 
 Чернігів — Історія Міста 2 

Битви в Україні
Битви XIII століття
Битви Київської Русі
1239 у Європі